Le nom anglais wheeling peut désigner :
 En skateboard, une figure (ou trick) également appelée manual .
 En motocyclisme et cyclisme, le wheeling est une figure consistant à rouler uniquement sur la roue arrière.

C'est également le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Wheeling en Virginie-Occidentale,
 Wheeling dans l'Illinois,
 Wheeling, une localité du comté de Carroll dans l'Indiana,
 Wheeling dans le Missouri,

Voir aussi